Eshelman bezeichnet:

 Cheston L. Eshelman, einen ehemaligen US-amerikanischen Automobilhersteller

Eshelman ist der Familienname folgender Personen:

 Cheston Lee Eshelman (1917–2004), US-amerikanischer Erfinder
 Dave Eshelman (* 1948), US-amerikanischer Musiker
 Raoul Eshelman (* 1956), deutscher Slawist
 Vaughn Eshelman (* 1969), US-amerikanischer Baseballspieler 
 William Robert Eshelman (1921–2004), US-amerikanischer Bibliothekar

Siehe auch:
 Eshleman